Unbesiegbar ist Bestandteil des Titels folgender Filme:
 Invincible – Unbesiegbar, ein Filmdrama von Werner Herzog, D/UK/IRL/USA 2001
 Unbesiegbar – Der Traum seines Lebens, ein Sportfilm von Ericson Core, USA 2006